

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Młynica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Łagiewniki
 Młynica – część wsi Śleszowice w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Młynica – część wsi Milówka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Milówka

Inne 
 Młynica – szczyt w Górach Kaczawskich.
 Młynica (słow. Mlynica) – wieś na Słowacji w okręgu Poprad w kraju preszowskim.
 Młynica (słow. Mlynica) – potok spływający Doliną Młynicką w słowackich Tatrach,